Geography Now (также стилизовано под Geography Now!) () — американский образовательный канал на YouTube и веб-сериал, созданный и организованный Полом Барбато, в котором рассказывается о каждой стране — члене ООН в алфавитном порядке, а также освещаются другие темы, касающиеся физической или политической географии, демографии и международных отношений. Канал был зарегистрирован в 2014 году и с тех пор набрал более 3,01 миллионов подписчиков.

Команда 
 Пол Барбато (родился 7 июня 1987 года, Миннесота), также известный как Барби или Барбс — создатель и ведущий. Он создал «Geography Now», потому что ощущал отсутствие каналов с конкретной целью презентации каждой страны, поэтому решил создать его сам. Он подчёркивал важность географического образования и критиковал его отсутствие в американской учебной программе.
 Кит Эверетт — музыкальный сегмент.
 Ханна Бамберг, также известная как Случайная Ханна () — культурный сегмент. Она создала первый дополнительный канал Geography Now, первоначально называвшийся «Filmography Now», который с тех пор набрал более 18 000 подписчиков, но позже она переименовала канал в просто «Random Hannah».
 Ной Гилдермастер — сегмент еды и национальных блюд.
 Калеб Ситон, также известный как «Гэри Харлоу» (пародия на Стива Ирвина) — сегмент флоры и фауны.
 Артур «Арт» Напиантек — спортивный сегмент.
 Билл Рако — композитор музыкальной темы.
 Винсент Киркельс — графический дизайнер / аниматор.
 Пэдар Доннелли — графический дизайнер / аниматор.
 Джаред Стивенсон — графический дизайнер / аниматор.
 Джейсон Кинг — графический дизайнер / аниматор (ранее).
 Кен О'Доннелл — графический дизайнер / аниматор (ранее).

Канал

Geography Now! 
Полноценное ведение канала началось 15 октября 2014 года с Афганистана. Государства — члены Организации Объединенных Наций перечислены в алфавитном порядке (английского алфавита), за некоторыми исключениями, например, когда Свазиленд изменил свое название на Эсватини после того, как английская буква E уже была пройдена. Также, Республика Македония, которая на тот момент в ООН именовалась как «Македония (БЮРМ)» («Macedonia (FYROM)»), в «Geography Now!» вышла под названием «Бывшая югославская Республика Македония» («Former Yugoslav Republic of Macedonia»), чтобы предотвратить недовольство со стороны греческих зрителей, которые считают название «Македония» чисто греческим. Таким образом, эпизод с Македонией был выпущен на букве F. Также используются английские названия стран. Из-за этого выпуск про Кот-д’Ивуар вышел под названием «Ivory Coast» (Айвори Кост). Ещё одно исключение составляют родственные страны с почти одинаковыми названиями (Северная и Южная Кореи, Республика Конго и Демократическая Республика Конго, Судан и Южный Судан). 

Сам Пол в трейлере к своему каналу отмечал, что после окончания выпусков про страны — члены ООН начнётся выход видео про автономные регионы и самопровозглашённые государства. 

Барбато говорил, что следит за тем, чтобы его видео сохраняли довольно быстрый темп, а также включали в себя визуальную графику для доступности.

Выпуск делится на следующие основные части:
 Описание флага и герба: объясняется значение символов страны. После подписания контракта со Studio 71, начиная с выпуска про Кубу, этот сегмент стал частью новой рубрики Flag Friday (позже — Flag/Fan Friday и Flag/Fan Day) на канале.
 Политическая география: границы страны, анклавы и эксклавы, территориальные споры и аномалии, административное деление, морские территории, знаковые места и многое другое.
 Физическая география: о границах, ландшафте, пахотных землях, климате, биологическом разнообразии, продуктах питания и национальной кухне.
 Демография: о населении страны, людях, традициях, культуре, правительстве, известных людях и истории.
 Зона дружбы: краткий анализ международных отношений страны.

Flag/Fan Day (День флага/Фанатский день) 
Flag/Fan Day — это сопутствующие видео к основным эпизодам. В этих видео рассказывается о флаге и гербе страны. Барбато также иногда использует эту рубрику как возможность обсудить темы, которые он не затронул в основном видео, или исправить и уточнить детали. После этого он с членами съёмочной группы открывает фан-почту. Во многих эпизодах «Flag/Fan Day» есть повторяющаяся анимация «КРОВЬ ТЕХ, КТО СРАЖАЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ» («BLOOD OF THOSE WHO FIGHT FOR THEIR FREEDOM»), раскрывающая значение красного цвета флага почти каждой страны мира, которая с тех пор стала постоянным приколом.

До выхода выпуска про Таиланд рубрика называлась «Flag/Fan Friday» и выпускалась по пятницам.

Эпизоды Geography Now!

Государства — члены ООН

Другое 
Остальные видеоролики выходят когда команда находится в процессе создания сценариев для следующих нескольких эпизодов. Обсуждаемые темы включают штаты или субрегионы стран, текущие культурные события, физическую географию и инфраструктурные инновации.

Geography Go — это серия влогов о путешествиях на канале. Так, Пол уже посетил Финляндию, Эстонию, Гренландию, Исландию, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию, Индонезию и Сингапур.

Geography Come — это сериал, в котором участвуют члены международной команды. Позже Пол также начал публиковать на своем канале YouTube Shorts о своих путешествиях в другие страны, такие как Словакия, Словения, Польша, Хорватия и Центральноафриканская Республика.

Geograbee — рубрика, в которой люди проверяются на знание географии. До сих пор Пол проводил её в Сомалиленде, Сомали и на Аляске.

На День дурака каждый год под видом рубрики «Geography Now!» выходят ролики о несуществующих странах, выдуманных Полом:

 2015: Бандиатерра
 2018: Лимбервиск
 2019: Пэтч Эмбердэш/Дэтщ
 2020: Китзиквака
 2021: Совонтак
 2022: Воланка

В виде исключений в 2016 и 2017 годах вышли пародия на YouTube-канал CGP Grey — «PGC Brey - What are the "kind of" countries?» и выпуск «Geometry Now» («Геометрия Сейчас») соответственно.

Примечания 

Веб-сериалы на YouTube